Кучај се може односити на:

 Кучај, планина у источној Србији.
 Парк природе Кучајске планине, Србија